Billy West (1892–1975) – amerykański aktor, producent, scenarzysta i reżyser
 Billy West (ur. 1952) – amerykański aktor